Spojení písmen C, O a  S může mít různé významy:

COS  
 chemická sloučenina karbonylsulfid

CoS 
 chemická sloučenina sulfid kobaltnatý

cos 
 matematická funkce kosinus

cos. 
 titul římský konzul